Jméno a příjmení Karel Janeček má více nositelů:

 Karel Janeček (skladatel) (1903–1974) – český hudební teoretik a skladatel
 Karel Janeček (* 1973) – český matematik a finančník
 Karel Janeček (hudební pedagog) (1904–1977) – český hudební pedagog